Татары — многозначное понятие.

Этноним 
 Татары (этноним)
 Татары (племя) — центрально-азиатские племена.

Народы 
 Татары — тюркский народ, проживающий в России.
 Астраханские татары — этнотерриториальная группа татар.
 Казанские татары — одна из основных групп, составляющих татарский народ.
 Касимовские татары — одна из групп татарского народа.
 Татары-мишари — субэтнос татар Поволжья и Приуралья.
 Сибирские татары — этнографическая группа татар Западной Сибири.
 Китайские татары — этнорегиональная группа татар сформировавшиеся в Китае
 Крымские татары — тюркский народ, коренной народ Крыма.
 Степные крымские татары — субэтнос крымских татар.
 Польско-литовские татары — самостоятельная этнотерриториальная общность татар.
 Буджакские татары — малочисленный тюркский народ на территории Буджака.
 Дунайские татары — одно из официально признанных национальных меньшинств Румынии.

Название других народов 
 Алтайские татары — устаревшее название алтайцев.
 Горские татары — устаревшее название балкарцев и карачаевцев.
 Дагестанские татары — устаревшее название кумыков.
 Енисейские (минусинские, абаканские, ачинские) татары — устаревшие названия хакасов.
 Кавказские (закавказские, адербейджанские, азербайджанские) татары — устаревшее название азербайджанцев.
 Кундровские татары — устаревшее название карагашей.
 Кузнецкие татары — устаревшее название шорцев.
 Ногайские татары — устаревшее название ногайцев.
 Черневые татары — устаревшее название тубаларов.
 Чулымские татары — устаревшее название чулымцев.
 Абалаковские (таёжные) татары — устаревшее название камасинцев.
 Канские татары — устаревшее название коттов.

Другое 
 Монголо-татары — принятое в исторической литературе обозначение монгольских завоевателей.
 Служилые татары — этносословная группа татарского населения в Русском государстве в XIV—XVIII вв.
 «Татары» — художественный фильм 1961 года американского кинорежиссёра Ричарда Торпа.
 Татары — крупная банда из Нижнекамска.

Топоним 
 Татары — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области России.
 Татары — деревня в Котельничском районе Кировской области России.
 Татары — деревня в Марёвском районе Новгородской области России.
 Татары — до 1946 г. название села Залужаны в Самборском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Татар
 Греко-татары
 Тюрко-татары
 Тартария
 Татарские имена
 Татары(фамилия и топоним)